Professioneel worstelen
 World Heavyweight Wrestling Championship (1905-1956), eerste erkende kampioenschap in het professioneel worstelen
 ECW World Heavyweight Championship (1992-2010), een kampioenschap van Extreme Championship Wrestling
 NWA World Heavyweight Championship (1948-heden), een kampioenschap van National Wrestling Allaince
 ROH World Championship (2002-heden), een kampioenschap van Ring of Honor
 TNA World Heavyweight Championship (2007-heden), een kampioenschap van Totoal Nonstop Action Wrestling
 WCW World Heavyweight Championship (1991-2001), een kampioenschap van World Championship Wrestling
 WCW International World Heavyweight Championship (1993-1994), een kampioenschap van World Championship Wrestling
 WWE Championship (1963-heden), een kampioenschap van World Wrestling Entertainment (WWE)
 WWE World Heavyweight Championship (2002-heden), een kampioenschap van World Wrestling Entertainment (WWE)

 Mixed martial arts
 UFC heavyweight champions
 PRIDE heavyweight champions
 Shooto heavyweight champions
 Pancrase heavyweight champions

Boksen
 Lijst van zwaargewicht bokskampioenen
 Lijst van WBA-wereldkampioenen
 Lijst van WBC-wereldkampioenen